Zählbarkeit steht für:

 ermittelbare Anzahl (Messtechnik)
 Abzählbarkeit (Mathematik)
 Zählbarkeit (Grammatik)